Fabián Assmann – calciatore argentino
 Hans Assmann von Abschatz – poeta tedesco slesiano
 Ini Assmann – attrice tedesca
 Jan Assmann – egittologo tedesco
 Peter Assmann – scrittore austriaco